Het tennistoernooi van Wimbledon in 1991 bij de vrouwen werd voor de 98e keer gehouden. De als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf won het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Argentijnse Gabriela Sabatini met 6-4, 3-6 en 8-6 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
  Toernooischema WTA (pag.1+2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1991